Дричин — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дричин — агрогородок в Пуховичском районе Минской области.
 Дричин — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области.